Michael Collins, mint név:
 Michael Collins (1890–1922), ír hazafi és forradalmár
 Michael Collins, Dennis Lynds (1924–2005) szerző álneve
 Michael Collins (1930–2021), amerikai űrhajós
 Michael Collins (1940–2020) ír politikus
 Michael Collins (1964–), ír születésű regény- és novellaíró
 Michael Collins, angol újságíró és író
 Michael Collins (1986–), ír labdarúgó, a Huddersfield Town játékosa
 Michael P. Collins, a megerősített betonszerkezetek kanadai szakértője
 Michael Collins, angol színész
 Michael Collins (1961–), walesi születésű amerikai képregényíró
 Michael Collins, brit klarinétos
 Michael Collins, brit nyelvész
 Deathlok képregény-antihős sok alteregójának egyike

Michael Collins ezen kívül lehet:
 Michael Collins (1996), Neil Jordan filmje
 Michael Collins, koktél
 Michael Collins, ír whiskey